Science fiction – genere cinematografico 
Science Fiction – album dei Blackmail del 1999
Science Fiction – album di Ornette Coleman del 1972
Science Fiction – album dei Brand New del 2017
Science Fiction – singolo dei Divinyls del 1982